Хацукайчи (廿日市市) е град, разположен в префектура Хирошима, Япония. Името произлиза от пазар, традиционно провеждан на 20-ти на всеки месец с хацука (廿日), означаващ „20-ти ден“ и ичи (市), превеждащ на „пазар“. Пазарът продължава и до днес в малък мащаб с участието на пресни, местно отглеждани зеленчуци и храни. След усвояването на близките градове Оно и Мияджима на 3 ноември 2005 г. (към 1 септември 2016 г.), Хацукайчи е с население от 117 106 души и гъстота на населението от 239,36 души на km². Общата земна площ е 489,36 km².

История 
 Името „Хацука-ичи“ е от ичи на 20-то число на всеки месец от периода Камакура .
 Градът е основан на 1 април 1988 г.
 На 1 март 2003 г. град Саеки и село Йошива, и двете от окръг Саеки, се сляха в разширения град Хацукайчи.
 На 3 ноември 2005 г. градовете Миядзима и Оно (и двата от окръг Саеки) бяха обединени в Хацукайчи. Следователно окръг Саеки беше разпуснат в резултат на това сливане.

Климатът

Образование 
 Японският червен кръст Хирошима колеж по медицински сестри
 Женски колеж Саньо

Интересни места 
 Храм Ицукушима – обект на световното наследство на ЮНЕСКО на остров Ицукушима (известен още като Миядзима) – един от трите най-красиви обекта в Япония .
 Marine Plaza Miyajima – аквариум на Миядзима
 Естествена ботаническа градина Миядзима
 Руините на замъка Мияо, мястото на битката при Миядзима (1555 г.)
 Фестивал на подводните фойерверки Миядзима, проведен в средата на август 
 Hatsukaichi City се счита за родното място на Кендама, традиционна японска играчка.

Бележки

Външни препратки 
 Официален уебсайт на град Хацукаичи
 Le Mont Saint-Michel
 150-годишнината на Франция и Япония през 2008 г.

Градове в Япония